AT4 – lanciarazzi portatile multiruolo svedese
 AT-4 Spigot – codice NATO del "Fagot", missile anticarro sovietico
 AT-4 – versione da addestramento del "Curtiss P-1 Hawk"